Лиса́ Али́са:
 Лиса Алиса — персонаж сказки «Золотой ключик, или Приключения Буратино» А. Н. Толстого.
 «Лиса Алиса» — совместный российско-французский художественный фильм 2003 года.

См. также 
 Алиса (значения)